Croque peut faire référence à :

Gastronomie 

 le croque-monsieur, spécialité française ;
 le croque-madame, spécialité dérivée ;
 le croque-en-bouche, ou croquembouche, spécialité française ;
 le croque-fromage, ou , spécialité américaine ;
 le croque gallois, ou welsh, spécialité britannique.

Toponyme 

 Croque, localité canadienne ;
 , baie canadienne ;
 , ville fantôme canadienne ;
 le , lac canadien ;
 le , lac canadien.

Divertissement 

 Croque Canards, série télévisée d'animation américaine ;
 Croque la vie, film français de 1981 ;
 Croque-Midi, émission de télévision luxembourgeoise ;
 Croque-Pockle, manga des années 1980 ;
 Croque-vacances, émission de télévision française ;
 Je croque ma tante, comédie-vaudeville française ;
 Le Croque-monstres Show, série télévisée d'animation américaine ;
 Le chat croque les diamants, film britannique de 1968 ;
 Bonjour Madame Croque Cerise, émission de télévision canadienne.

Autres 

 le croque-escroc, forme de vigilantisme informatique ;
 le croque-mitaine, créature maléfique ;
 le croque-mort, employé des pompes funèbres ;
 le croque-poux, ou groseillier à maquereau (), espèce d'arbustes.

Voir aussi